L'homme qui plantait des arbres – racconto di Jean Giono (1953)
 L'homme qui plantait des arbres – cortometraggio di Frédéric Back (1987) ispirato al racconto di Jean Giono